Laudenbach peut désigner :

Patronyme 

 Georg Karl Ignaz Freiherr von Fechenbach zu Laudenbach (1749-1808), prince-évêque allemand ;
 Pierre Laudenbach (1897-1975), connu sous le pseudonyme de Pierre Fresnay, acteur français ;
 Roland Laudenbach (1921-1991), homme de lettres, homme de presse, éditeur et scénariste français, neveu de Pierre Fresnay ;
 Philippe Laudenbach (1936-), acteur français et neveu de Pierre Fresnay ;
 François Laudenbach (1945-), mathématicien français ; professeur d'université (Université de Nantes)
 Vincent Laudenbach (1968-), médecin; professeur d'université (Université de Rouen)
 Sébastien Laudenbach (1973-), réalisateur français de films d'animation
 Benoît Laudenbach (1978-), helléniste, co-éditeur scientifique de Strabon ;
 Isabelle Laudenbach (1979-), guitariste française de flamenco, membre du groupe Las Migas jusqu'en 2014, depuis en duo avec Isabel Vinardell.

Toponyme 

 Laudenbach, commune allemande de l'arrondissement de Miltenberg, en Bavière ;
 Laudenbach, commune allemande de l'arrondissement de Rhin-Neckar, dans le Bade-Wurtemberg.
Patronyme germanique